Чемпионат Литвы по международным шашкам среди мужчин 2013 — прошёл с 19 по 24 марта по круговой системе. В турнире участвовали 8 спортсменов, в том числе 1 международный гроссмейстер (GMI), 1 международный мастер (MI) и 2 мастера ФМЖД (MF).

Результаты

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

мужчин
2013 год в шашках